Veeam Software — частная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред на базе платформ VMware и Hyper-V. Основана в 2006 году российскими предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым. Штаб-квартира компании находится в городе Бар, Швейцария.

Название Veeam произошло от англоязычной аббревиатуры, использующейся для сокращенного названия виртуальной машины — «VM» ().

История 
Компания Veeam основана в 2006 году российскими предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым. Свой предыдущий проект, также связанный с разработкой программного обеспечения, — Aelita Software Corporation, предприниматели продали компании Quest Software в 2004 году. Сумма сделки составила 115 млн долларов, а сама Quest Software позднее была поглощена корпорацией Dell. Часть руководящего состава из Aelita Software перешла в Veeam.

Первые продукты Veeam — Veeam Monitor и Veeam Reporter, инструменты для мониторинга виртуальных инфраструктур, создания отчетов, контроля и планирования использования ресурсов. 10 октября 2006 года Veeam выпустила бесплатную утилиту для копирования файлов между ESX-сервером и Windows-машиной под названием FastSCP. Позднее, в 2008 году, на основе FastSCP, компания выпустила первую версию Veeam Backup & Replication. Программа обеспечивала резервное копирование данных инкрементальным способом, поддерживала сжатие и дедупликацию данных, а также позволяла реплицировать виртуальные машины на уровне образов.

В том же 2008 году компания поглотила nWorks для разработки продуктов системного управления корпоративными инфраструктурами.

В 2014 году компания провела первую конференцию VeeamON, посвященную технологиям защиты данных.

По итогам 2017 года выручка компании составила 827 млн долларов, а штат сотрудников насчитывал более 2700 человек.

В январе 2020 года американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке компании Veeam Software. Сумма сделки – $5 млрд.

Продукты 
 Veeam Backup & Replication — программное обеспечение для резервного копирования, репликации и восстановления виртуальных машин на базе гипервизоров VMware vSphere и Microsoft Hyper-V.
 Veeam ONE — программное обеспечение для мониторинга виртуальных сред на платформах vSphere и Hyper-V, создания отчетности и оценки эффективности использования ресурсов системы.
 Veeam Management Pack — инструмент для осуществления мониторинга виртуальных сред на платформах VMware и Hyper-V средствами Microsoft System Center Operations Manager.
 Veeam Stencils — бесплатная коллекция графических элементов и шаблонов для построения диаграмм и проектирования виртуальных инфраструктур в Microsoft Visio.
 Veeam Generic Report Library — бесплатный набор отчетов для анализа состояния и производительности объектов виртуальной и физической среды, расширяющий стандартную библиотеку Microsoft Generic Report Library.
 Veeam Agent for Microsoft Windows — бесплатная утилита для резервного копирования и восстановления рабочих станций на операционной системе Windows.
 Veeam Task Manager — бесплатная утилита для мониторинга виртуальной среды на платформе Hyper-V.

Пакеты ПО:
 Veeam Backup Essentials — пакет программного обеспечения, предназначенный для небольшой виртуальной среды (до 6 разъёмов центрального процессора (ЦПУ)) и включающий в себя два продукта: Veeam Backup & Replication и Veeam ONE.
 Veeam Availability Suite — пакет программного обеспечения на основе Veeam Backup & Replication и Veeam ONE, ориентированный на крупные виртуальные инфраструктуры (6 и более разъёмов ЦПУ).

Награды 
В 2016 году исследовательская и консалтинговая компания Gartner, составляя «Магический квадрант» сегмента программного обеспечения для резервного копирования и восстановления ЦОД, включила Veeam в категорию «Лидеры». В 2019 году Veeam также вошел в категорию «Лидеры»..

Примечания 

Производители программного обеспечения
Производители программного обеспечения Швейцарии
ИТ-компании Швейцарии